Puchar Wysp Owczych w piłce nożnej kobiet (far. Steypakappingin) - coroczne rozgrywki na Wyspach Owczych, odbywające się pomiędzy wszystkimi, żeńskimi klubami piłkarskimi na archipelagu. Jego organizatorem jest Związek Piłkarski Wysp Owczych (Fótbóltssamband Føroya).

Historia 
Pierwszy żeński Puchar Wysp Owczych rozegrano w 1990 roku, pięć lat po założeniu pierwszej ligi kobiet. Rozegnano wówczas dwa mecze finałowe pomiędzy HB Tórshavn oraz Skála ÍF. Pierwszy z nich zakończył się remisem 1:1, a drugi zwycięstwem 2:0 drużyny z Tórshavn, która stała się tym samym pierwszym zdobywcą tego trofeum.

Przez kolejne lata najczęstszym triumfatorem była drużyna B36 Tórshavn, która do roku 1997 zdobyła pięć z siedmiu organizowanych Pucharów. W roku 1994 po raz pierwszy remis w meczu finałowym zakończył się dogrywką, a następnie rzutami karnymi.

Rok 2000 rozpoczął serię triumfów drużyny KÍ Klaksvík, która do 2016 jedynie dwukrotnie nie zdobyła Pucharu - w 2001 (przegrana w finale z HB Tórshavn) i 2006 (przegrana w finale z B36 Tórshavn). W roku 2004 drużyna EB/Streymur przegrała w finale z KÍ Klaksvík 0-15, co było najwyższą przegraną w finale Pucharu na Wyspach Owczych.

Finały Pucharu Wysp Owczych

Zwycięzcy i finaliści 

1 - kobiece składy klubów Skála ÍF i EB/Streymur połączyły się w 2013 roku w jeden, EB/Streymur/Skála ÍF.
2 - w 2007 roku GÍ Gøta połączył się z LÍF Leirvík, tworząc Víkingur Gøta.
3 - VB Vágur i SÍ Sumba w 1995 roku połączyły się na jeden sezon w Sumba/VB, następnie od 2005 istniały wspólnie, jako VB/Sumba, który w 2010 przekształcono w FC Suðuroy. FC Suðuroy w 2017 roku połączył się z TB Tvøroyri i Royn Hvalba, tworząc nowy klub TB/FC Suðuroy/Royn. Klub ten ponownie rozpadł się na trzy na początku roku 2019.

Zobacz też 
 Puchar Wysp Owczych w piłce nożnej kobiet (2021)
 I liga Wysp Owczych w piłce nożnej kobiet - 2021

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona FSF 
 Zwycięzcy żeńskiego Pucharu Wysp Owczych na stronie RSSSF 

Puchar Wysp Owczych w piłce nożnej